Contreras kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Monte Contreras, 
 Contreras (udde),

Mexiko 

 Contreras, Veracruz, ort, Ixcatepec, 
 Contreras, San Luis Potosí, ort, Mexquitic de Carmona, 
 Contreras, Puebla, ort, Palmar de Bravo,

Spanien 

 Contreras (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar